Список боевых машин пехоты (БМП) всех стран, упорядоченный по стране-производителю. Для отделения БМП от бронетранспортёров в пограничных случаях, когда классификация не является общепринятой, применяется традиционный критерий, использованный в договоре ДОВСЕ — калибр основного вооружения в 20 мм и более. Бежевым отмечены образцы на танковом шасси.

Примечания

Литература 
 

Списки военной техники